David Harrison (n. 1975), cestista statunitense
 David Joshua Harrison (n. 1982), cestista statunitense